Vida TV puede referirse a:

Vida TV, programa de televisión mexicano.
Vida TV, canal de televisión venezolano.